Jeblogan (Karangtengah)
 Jeblogan (Paron)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing